Zene
 My Girl, Madness-dal
 My Girl, Michael Jackson-dal
 My Girl, Temptations-dal

Filmek
 My Girl – Az első szerelem, amerikai film (1991)
 My Girl 2 – Az első igazi kaland, amerikai film (1994)

Televíziós sorozat
 My Girl, dél-koreai televíziós sorozat

Manga
 My Girl, manga